

Personen
 Sir Howard Kingsley Wood (1891 - 1943), Brits politicus voor de Conservatieve Partij
 Sir Kingsley Amis Kingsley William Amis (1922 – 1995), Engels auteur.
 Sir Ben Kingsley (1943), Brits acteur, winnaar van de Academy Award voor Beste Acteur in 1982
 Kingsley Charles Dunham, geoloog, winnaar van de Wollaston Medal in 1976

Plaatsen
 Kingsley (Cheshire), een dorp in het Engelse district Vale Royal in Cheshire
 Kingsley (Hampshire), een plaats in Engeland
 Kingsley (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
 Kingsley (Kentucky), een stad in de Amerikaanse staat Kentucky
 Kingsley (Michigan), een dorp in de Amerikaanse staat Michigan
 Kingsley (Pennsylvania), een buurtschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Kingsley (Perth), een voorstad ten noorden van het Australische Perth

Anders
 Romeo Wolkenveldt Kingsley Shacklebolt, personage in de serie boeken over Harry Potter, wiens naam in het Nederlands is vertaald als Romeo Wolkenveldt